Le terme  peut désigner :
 le championnat de France « National »,  de football en France ;
 le championnat de France « Nationale »,  de rugby à XV en France.